Након распада Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 1991. Фудбалски савез Македоније , поднео је захтев за пријем у ФИФА и УЕФА у које је примљена 1994. године. Формирана је и Фудбалска репрезентација Македоније.  Прву званичну утамицу одиграла је са репрезентацијом Словеније у Крању 13. октобра 1993. пре пријема у УЕфА, а после пријема опет са истом репрезентацијом 23. марта 1994. у Скопљу. Обе је победила репрезентација Македоније прву 4:1, а другу 2:0.

Следи списак свих одиграних утакмица Фудбалске репрезентације Македоније од њеног одснивања до данас.

Списак утакмица

Легенда

1992—1999. (49)

2000—2009. (96)

2010—

Статистика

Биланс

Биланс по континентима

Резултати према тренима

Градови домаћини

Биланс међународних утакмица

Спољашње везе 
ФИФА-Утакмице и резултати Македоније 

Фудбал у Северној Македонији
М